Internet Mail Consortium предоставляет хостинг для почтовых рассылок, имеющих отношение к сетевым почтовым стандартам. Как заявляется на сайте, «Здесь вы найдёте информацию о всех почтовых стандартах и технологиях Интернета.». Ресурс располагает полными архивами всех почтовых рассылок, располагающихся на сайте. Он также подготавливает отчёты, прилагающиеся к RFC от IETF.

 Почтовые рассылки, располагающиеся на IMC

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Хостинг